

Черв'янка — присілок, Омутинський район, Тюменська область
 Черв'янка — село, Троїцький район, Алтайський край